Tarragona (stad), een stad in Provincie Tarragona, Spanje
 Tarragona (provincie), een provincie in Spanje
 Tarragona (metrostation), een metrostation in Barcelona
 Tarragona (Davao Oriental), een gemeente in de Filipijnse provincie Davao Oriental
 Gimnàstic de Tarragona, een Spaanse voetbalclub uit de Catalaanse stad Tarragona, Spanje